OCE es una sigla que pueden referirse a:

 Organización de Cooperación Económica; o
 Overall Consumption Effectiveness.

Siglas